Жак де Май (; 1475 (?) — 1540) — французский рыцарь, писатель.

Биография 
Служил оруженосцем французского полководца Пьера де Баярда на протяжении 24 лет, с 1500 года до гибели Баярда в 1524 году. Оставив после этого военную службу, де Май вернулся домой в область Дофине и стал нотариусом. Сразу после смерти Баярда де Май написал и анонимно (за подписью «Верный Слуга» — ) опубликовал его биографию, по свойственным средневековой литературе преувеличениям более близкую к роману: «Приятнейшая, забавная и отдохновительная история доброго рыцаря без страха и упрёка, славного сеньора Баярда…» ().

За полтысячи лет книга выдержала множество переизданий. Некоторые из них хранятся в Национальной французской библиотеке.

Май де Жаку посвящена книга Марселя Факури «Jacques de Mailles et le chevalier de Boutières: deux compagnons de Bayard»

Примечания 

Французские писатели
Писатели Франции
Умершие в 1540 году
Персоналии по алфавиту
Нотариусы